Helen Reddy (1941-2020), een Australisch zangeres en actrice
 Jai Ram Reddy (1937), een Fijisch jurist en politicus
 Krishna Reddy (1925-2018), een Indiaas beeldhouwer en graficus
 Y.S. Rajasekhara Reddy (1949-2009), een Indiaas politicus